α-метилтриптамин, альфа-метил-триптамин, α-MT, AMT или IT-290 — синтетическое вещество семейства триптаминов. Представляет собой триптамин c метильной группой в альфа-позиции. 
Его отношение к триптамину такое же, как у α-метил-фенэтиламина к фенэтиламину. αMT близок по структуре к нейротрансмиттеру серотонину, что частично объясняет его механизм действия.

В 1960-е годы в Советском Союзе выпускался в качестве антидепрессанта под названием Индопан, в таблетках по 5-10 мг. Подобно другим триптаминам, в увеличенных дозах производит психоделический и галлюциногенный эффект, наступающий в течение 2-3 часов после приема и длящийся 18-24 часа. Также действует как ингибитор моноаминоксидазы и как психостимулятор.

В США помещен в Список I наркотических и психотропных средств в 2003 году.

В России с 05 июня 2012 включён в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

См. также 
 Триптамины

Ссылки 
 AMT в книге TiHKAL

Примечания 

Триптамины
Психоделики
Соединения азота по алфавиту